O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1944/45 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 3ª edição do campeonato do futebol da Guatemala

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1944 na Guatemala
1945 na Guatemala